Manu pode se referir a:

 Manu - um personagem do hinduísmo
 Manu - um gênero de aves extintas.
 MANU - uma organização política de Moçambique
 Manu (distrito), no Peru
 Manu (província), no Peru

Pessoas 
 Manú, jogador do Benfica
 Afa Anoa'i, Jr., wrestler conhecido como "Manu".

Desambiguação
Desambiguações de topônimos